Molenaarswoning (de Eendracht) - provinciaal monument in Gieterveen, Drenthe
 Molenaarswoning (De Vlijt) - gemeentelijk monument in Wapenveld, Gelderland